Satúrn je lahko:

 Saturn, šesti planet v Osončju
 Saturn (oddelek), oddelek posebnih enot ruskega ministrstva za pravosodje
 Saturn (bog), rimski bog poljedelstva
 Saturn (CPU), CPU v nekaterih Hewlett-Packardovih programabilnih kalkulatorjih
 Saturn Corporation, ameriški proizvajalec avtomobilov
 Saturn (raketa), družina raket nosilk, od katerih je najbolj znana Saturn V
 Saturn AL-31, družina ruskih turboventilatorskih motorjev z dodatnim zgorevanjem
 Saturnus, ljubljansko podjetje, sedaj Hella
 Lockheed Saturn, predlagano potniško letalo podjetja Lockheed Corporation.
 Sega Saturn, igralna konzola podjetja Sega
 Saturn, jugoslovanska poljudnoznanstvena revija
 nagrada Saturn, nagrada s področja znanstvene fanstastike 
 Astronomsko društvo Saturn, slovensko astronomsko društvo